Az 1997–1998-as osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának nyolcvanhetedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt.

A pontvadászat 10 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Sturm Graz csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Sturm Graz az 1997-98-as szezon bajnoka.
 A Sturm Graz részt vett az 1998–99-es UEFA-bajnokok ligájában.
 Az SV Ried részt vett az 1998–99-es kupagyőztesek Európa-kupájában.
 A Rapid Wien és a Grazer AK részt vett az 1998–99-es UEFA-kupában.
 Az Admira Wacker Mödling kiesett a másodosztályba (1. Liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 
 Táblázatok és eredmények az Austriasoccer.at honlapján. 

Osztrák labdarúgó-bajnokságok
Osztrák 1